Kopierwerk steht für:
 Kopierwerk, ein Dienstleistungsbetrieb der Film- und Fernsehbranche, der Entwicklung, Bearbeitung und Vervielfältigung von Filmmaterial durchführt
 Kopierwerk (Seilbahntechnik), Einrichtung zur Positionssteuerung und -überwachung von Seilbahnen